

Лична карта турнира 

15° европски тимски шаховски шампионат

Турнирска табела

Појединачни резултати 
 : Van Wely 4/8, Иван Соколов 5/8, Tiviakov 5/8, Timman 5/7, Van Den Doel 3/5
 : Gelfand 4,5/8, Sutovsky 5,5/8, Smirin 5/8, Avrukh 5,5/7, Erenburg 3/5
 : Bacrot 4,5/9, Lautier 5/8, Dorfman 2/4, Fressinet 6,5/9, Bauer 3,5/6
 : Kotronias 5,5/9, Papaioannou 3,5/7, Banikas 6/8, Halkias 3/6, Mastrovasilis Dimitrios 3,5/6
 : Ivanchuk 5,5/9, Eljanov 4/7, Moiseenko 6/8, Karjakin 4,5/7, Kuzubov 3,5/5
 : Kempinski 4,5/8, Socko 3,5/7, Wojtaszek 3,5/7, Bobras 3,5/6, Markowski 6,5/8
 : Azmaiparashvili 4/8, Jobava 4/9, Pantsulaia 5/9, Mchedlishvili 5/8, Janjgava L. 1,5/2
 : Lutz 3/8, Gustafsson 4,5/8, Graf 6,5/8, Dautov 4,5/8, Kritz 1,5/4
 : Radjabov 5/9, Mamedyarov 6/9, Gashimov V. 4,5/9, Guseinov G. 4/9
 : Navara 6/9, Hracek 3/8, Babula 3/7, Stocek 4/6, Votava 3,5/6
 : Дамљановић 2,5/7, Markus 5,5/9, Ivanisevic 5,5/9, Perunovic 0/3, Solak D. 5,5/8
 : Akopian 5/8, Aronian 4,5/8, Vaganian 3,5/7, Lputian 5/7, Anastasian 5/7
 : McShane 6/9, Speelman 4/7, Gormally 5,5/8, Wells 0,5/4, Pert 5/8
 : Svidler 5,5/8, Dreev 5/8, Motylev 2,5/6, Bareev 3,5/7, Timofeev 4/7
 : Agrest 3,5/7, Hellsten 5,5/8, Berg E. 4,5/8, Hillarp Persson 5,5/8, Hector 1/5
 : Nispieanu 4,5/8, Istratescu 3/6, Nevednichy 5,5/8, Parligras 3,5/7, Lupulescu 2,5/7
 : Almasi 4,5/8, Berkes 1/6, Gyimesi 4/8, Ruck 5/8, Balogh Csaba 4,5/6
 : Кожул 5/9, Palac 6,5/9, Zelcic 2,5/7, Dizdar 5/9, Stevic 0/2
 : Корчној 3,5/8, Pelletier 2,5/7, Gallagher 4/8, Jenni 6,5/8, Hug 2,5/5
 : Beliavsky 3/8, Pavasovic 4,5/8, Mikhalchishin 3,5/7, Borisek 5,5/8, Lenic 1,5/5
 : Nielsen P. H. 6,5/9, Schandorff 3,5/7, Hansen Lars Bo 3,5/7, Palo 4/7, Hansen Sune Berg 4/7
 : Illescas 3/8, San Segundo 4,5/7, Lopez Martinez 2/6, Perez Candelario 6/8, Del Rio Angelis 3,5/7
  „Б": Andersson Ulf 3,5/7, Karlsson L. 4,5/8, Olsson A. 2,5/7, Carlsson P. 5/8, Lindberg B. 2,5/6
 : Nyback 5,5/8, Sammalvuo 3,5/8, Karttunen 2,5/7, Maki-Uuro 4/8, Nyysti 2,5/5
 : Johannessen Leif 5,5/9, Lie 5/9, Elsness 4,5/9, Nordahl B. 2/8, Bae 0/1
 : Georgiev Vladimir 4,5/9, Nedev 4,5/8, Jacimovic 2/6, Kizov 3,5/7, Stamenkov 2,5/6
 : Kulaots 3,5/9, Kanep 3,5/9, Sepp 4/9, Seeman 4/9
 : Neubauer 4,5/9, Pilaj 1/6, Lehner 2,5/7, Lendwai 5/7, Danner 4/7
 : Rozentalis 3,5/9, Sulskis 3/9, Kveinys 5/9, Sakalauskas 5/9
 : Stefansson 5/9, Kristjansson S. 4,5/9, Thorfinsson B. 3,5/9, Gunnarsson A. 3,5/9
 : Godena 3/7, D'Amore 5/8, Bruno 3,5/8, Contin 1,5/6, Mogranzini 2,5/7
 : Baburin 3,5/9, Kelly 4,5/9, Collins 4,5/9, Orr 2,5/9
 : Atakisi 2,5/8, Haznedaroglu 3,5/8, Erdogdu 2/6, Erturan 2,5/6, Esen 4,5/7
  „Ц": Brynell 1,5/5, Hall J. 2,5/7, Ong K. 2,5/8, Tikkanen 4,5/8, Olsson L. 3,5/8
 : Georgiev Kiril 6/9, Cheparinov 4,5/9, Spasov V. 4/7, Bojkov D. 2/7, Rusev 1/4
 : Bakalarz 4/9, Berend F. 2,5/7, Berend E. 1,5/5, Wagener 3,5/7, Weber J.M. 3,5/8
 : Dutreeuw 4/9, Van Der Stricht 4/9, Claesen P. 3/9, Docx 3,5/9
 : McNab 4/8, Shaw 3,5/8, Muir 3/7, Grant 1,5/7, Upton 1,5/6
 : Jones R. 1,5/8, Jones D. 2,5/8, Kett 2,5/7, Trevelyan 1/6, Spice 3,5/8
 : Antoniou 0,5/7, Kassinopoullos 0,5/8, Kyriakidis 1/7, Klerides 0,5/8, Florentiades 1/6

Спољашње везе 
 Све о турниру

Европски тимски шампионати
Шах у 2005.
Шах у Шведској